

Nom 
gim peut désigner :
 gim, la  de l'alphabet arménien.

Acronymes 
GIM peut désigner :
 Groupe des industries métallurgiques, un syndicat patronal des entreprises de la métallurgie de la région parisienne ;
 GIM-UEMOA (où GIM-UEMOA signifie groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine), un groupement interbancaire fondé en  ;
 DUT-GIM (où DUT-GIM signifie diplôme universitaire de technologie - génie industriel et maintenance), un diplôme dans l'enseignement supérieur français.